Магнезит (мінерал)
 Магнезит (гірська порода)
 Комбінат «Магнезит»